Ligu je osvojio NK Borac Kneževi Vinogradi i time izborio promociju u 1. ŽNL Osječko-baranjsku. Iz lige je u 3. ŽNL Osječko-baranjsku ispala NK Mladost Draž.

Tablica

Izvori 

 Marko Zdunić: Nogometni klub Borac Kneževi Vinogradi, 2013. 

2007-08
osječko-baranjska-2-beli-m